Esistono più comuni francesi con questo nome

Moyenneville – Oise
Moyenneville – Passo di Calais
Moyenneville – Somme